Маркус Бентли (; род. 4 октября 1967, Гейтсхед, Великобритания) — британский актер, певец, шоумен.

Бентли живет в Кенте со своей женой Джулс. У пары трое детей.

Ранние годы 
Бентли родился в Гейтсхеде, вырос в Стоктон-он-Тисе. Учился в актёрской школе (East 15 Acting School) в Лоутоне.

Ссылки 
  Маркус Бентли — TV Tome
 

Актёры Великобритании